La França Mitjana  és el nom donat a les terres de l'Imperi Carolingi que van correspondre a l'emperador Lotari I, fill de Lluís el Pietós i net de Carlemany, després del Tractat de Verdun (843).

Els territoris de Lotari I (França Mitjana) situaven en una llarga franja de terra des del Mar del Nord fins a la península Itàlica i quedava entre els territoris que havien correspost als seus germans: Carles el Calb a la França occidental i Lluís el Germànic a la França oriental o Germania.

La Lotaríngia inicial cobria:
 Els Països Baixos
 Bèlgica
 Luxemburg
 a Alemanya
Rin del Nord-Westfàlia
Renània-Palatinat
Saarland
 a França
Lorena
Alsàcia
les regions a l'est del Roine, del Saona, del Mosa i de l'Escalda.

Aquests territoris tenien un difícil encaix entre si i després de la mort de Lotari (855) es van repartir entre els seus tres fills:

 Lluís II el Jove (â? 875), va rebre el títol d'Emperador d'Occident i Itàlia.
 Lotari II (? 869), va rebre la part Nord: de Frísia a Suïssa que fou denominada Lotaríngia després de la seva mort.
 Carles de Provença (? 863), la Provença i Borgonya (Regne de Provença)

Referències

Vegeu també 
 Lotaríngia

Estats històrics d'Europa
Territoris carolingis